

Toponymes
 Sugar Hill est le nom d'une colline située dans la région de l'Estrie au Québec.
 Sugar Hill est une ville américaine de l'État de Géorgie.
 Sugar Hill est une ville américaine de l'État du New Hampshire.
 Sugar Hill est un quartier du nord de Harlem, sur l'île de Manhattan à New York.

Cinéma et télévision
 Sugar Hill est un film américain réalisé par Paul Maslansky en 1974.
 Sugar Hill est un film américain réalisé par Leon Ichaso en 1994.
 Sugar Hill est un film sud-coréen réalisé par Leesong Hee-il en 2000.
 Sugar Hill est une série télévisée américaine créée par Andy Cadiff en 1999.